

Храболи — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Храболи — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства